Конец одного романа (роман) — роман Грэма Грина
 Конец романа (фильм, 1955) — фильм Эдварда Дмитрыка, экранизация романа Грэма Грина
 Конец романа (фильм, 1999) — фильм Нила Джордана, экранизация романа Грэма Грина